Dicks. kan som auktorsförkortning betyda:

 James J. Dickson
 James Jacobus J. Dickson

Robotskapade auktorsförkortningar